Crepidotaceae är en familj av svampar som först beskrevs av Imai, och fick sitt nu gällande namn av Rolf Singer. Crepidotaceae ingår i ordningen skivlingar, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Skivlingar
Crepidotaceae